Шеврієр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Шеврієр () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Шеврієр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара